Juha Lind, finski hokejist, * 2. januar 1974, Helsinki, Finska.

Lind je v finski ligi igral za kluba Jokerit Helsinki in Vantaa HT. Leta 1992 je bil kot 178. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars. V ligi NHL, kjer je igral za kluba Dallas Stars in Montreal Canadiens, je skupno odigral 133 tekem rednega dela, na katerih je dosegel devet golov in trinajst podaj, ter petnajst tekem končnice, na katerih je dosegel po dva gola in podaji. V zadnjem delu kariere je igral tudi za klube Södertälje SK in Leksands IF v švedski ligi ter Red Bull Salzburg v avstrijski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve srebrni in eno bronasto medaljo.

Leta 2012 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. A liga
| 90/91
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. B liga
| 90/91
|
| 24
| 21
| 16
| 37
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. 2. liga
| 91/92
|
| 14
| 9
| 16
| 25
|
| 2
|
| 14
| 7
| 8
| 15
|
| 8
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 2
| 7
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. 2. liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
| 11
| 26
| 37
|
| 4
|-
| Vantaa HT
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 25
| 8
| 12
| 20
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 47
| 17
| 11
| 28
| +10
| 37
|
| 11
| 2
| 5
| 7
| +5
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 11
| 6
| 7
| 13
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 5
| 2
| 7
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 10
| 8
| 18
| +4
| 12
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| +4
| 6
|-
| Jokerit Helsinki
| Pokal federacij
| 94/95
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 3
| 2
| 1
| 3
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. 2. liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 3
| 2
| 5
| +1
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 15
| 22
| 37
| +29
| 32
|
| 11
| 4
| 5
| 9
| +9
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Pokal federacij
| 95/96
|
| 3
| 1
| 3
| 4
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 4
| 1
| 5
| +9
| 6
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +2
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 50
| 16
| 22
| 38
| +18
| 28
|
| 9
| 5
| 3
| 8
| +9
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 97/98
|
| 39
| 2
| 3
| 5
| +4
| 6
|
| 15
| 2
| 2
| 4
| +4
| 8
|-
| Michigan K-Wings
| IHL
| 97/98
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 6
| 2
| 8
| +8
| 14
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| -4
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 50
| 20
| 19
| 39
| +16
| 22
|
| 3
| 3
| 1
| 4
| +1
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 3
| 2
| 5
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 99/00
|
| 34
| 3
| 4
| 7
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 99/00
|
| 13
| 1
| 2
| 3
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 00/01
|
| 47
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Citadelles
| AHL
| 00/01
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 41
| 16
| 10
| 26
| +10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 47
| 17
| 9
| 26
| -2
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 49
| 13
| 11
| 24
| -9
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 04/05
|
| 56
| 15
| 19
| 34
| +14
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 45
| 14
| 26
| 40
| +4
| 12
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +4
| 10
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 53
| 17
| 31
| 48
| +14
| 48
|
| 8
| 6
| 5
| 11
| +10
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 07/08
|
| 44
| 16
| 32
| 48
| +23
| 12
|
| 10
| 1
| 5
| 6
| +2
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 08/09
|
| 55
| 12
| 10
| 22
| +18
| 28
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 09/10
|
| 58
| 5
| 9
| 14
| 
| 16
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1019
| bgcolor="#7FFF00" | 290
| bgcolor="#7FFF00" | 337
| bgcolor="#7FFF00" | 627
| bgcolor="#7FFF00" | +201
| bgcolor="#7FFF00" | 433
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 71
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | +47
| bgcolor="#7FFF00" | 54
|}

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Vantaa HT
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Michigan K-Wings
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Quebec Citadelles
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Leksands IF
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih